Kup sultana Azlana Shaha je turnir u športu hokeju na travi koji se održava svake godine u Maleziji. Prvi je održan 1983. U početku se održavao svake dvije godine, a od 1998. svake godine, radi udovoljavanja rastu popularnosti ovog natjecanja. Natjecanje nosi ime po devetom Yang di-Pertuan Agongu Malezije, peračkom sultanu, Azlanu Shahu, velikom ljubitelju ovog športa.

Rezultati 

2010. je završnica prekinuta zbog grubog vremena. Oba su sastava proglašena pobjednicima.

Svjetska natjecanja državnih reprezentacija u hokeju na travi
Međunarodna natjecanja u hokeju na travi u Maleziji